

Sigle 
 Common Era (anche Current Era, e Christian Era) – era volgare
 Compromising emanations – termine relativo al rilascio non intenzionale di informazioni classificate
 Comunità europea
 Consiglio d'Europa
 Corpo estraneo (medicina)

Chimica 
 Ce – simbolo chimico del cerio

Codici 
 CE – codice vettore IATA di Nationwide Airlines
 CE – codice FIPS 10-4 di Sri Lanka (dal vecchio nome Ceylon)
 ce – codice ISO 639 alpha-2 della lingua cecena
 CE – codice ISO 3166-2:BR del Ceará (Brasile)
 CE – codice ISO 3166-2:BW del Central District (Botswana)
 CE – codice ISO 3166-2:CM di Centre (Camerun)
 CE – codice ISO 3166-2:ES di Ceuta (Spagna)
 CE – codice ISO 3166-2:HT di Centre (Haiti)
 CE – codice ISO 3166-2:IE della contea di Clare (Irlanda)
 CE – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Caserta (Italia)
 CE – codice ISO 3166-2:LV del Distretto di Cēsis (Lettonia)
 CE – codice ISO 3166-2:RU della Cecenia (Russia)

Informatica 
 Windows CE – sistema operativo

Targhe automobilistiche 
 CE – targa automobilistica di Caserta
 CE – targa automobilistica di Celje

Altro 
 Ce – lettera dell'alfabeto cirillico
 ce – pronome della lingua italiana
 CE – marchio CE di conformità alle norme dell'Unione europea
 CE – marchio CE contraffatto ritenuto identificativo della locuzione "China Export"
 Ce – antico regno dei Pitti
 CE – Conto economico

Altri progetti